

Topônimo 
 Puységur, comuna francesa de Gers;

Patronímico 
 Auguste Puységur (1808-1866), político francês.
 Edmond Puységur, escritor do francês do século XX.
 Família Chastenet de Puységur:
  Louis Pierre Chastanet, Conde de Puységur (1727-1807), militar francesa;
  Monsenhor Jean Auguste de Chastenet de Puységur (1740-1815), bispo francesa;
 Jacques François de Chastenet de Puységur (1656-1743), marquês, marechal da França e pai de:
 François-Jacques de Chastenet, Marquês de Puységur (1716-1782), tenente-general, escritor militar, pai de:
  Armand Marie Jacques de Chastenet, Marquês de Puységur (1751-1825), oficial de artilharia francesa, magnetizador teórico e prático do magnetismo animal;
  Antoine Hyacinthe Chastanet, Conde de Puységur (1752-1809), oficial da marinha francesa, irmão do anterior;
 Maxime Jacques Chastenet de Puységur (1755-1848), o tenente-general francês, irmão dos dois anteriores.